Köppelle oder Köppele ist der Familienname eines Freiherrengeschlechtes

 Johann Wolfgang von Köppele, Rentkammersekretair zu Amberg 
 Ignaz Leopold von Köppelle, kurpfalzbayer. Regierungsrat, Direktor der Landgrafschaft Leuchtenberg und Lehenpropst zu Amberg
 Carl Friedrich Franz de Paula Freiherr von Köppelle, (* 1777), k. bayer. Beimautner zu Waldmünchen, 
 Franz Xaver Carl von Köppelle, (* 1774) k. bayer. Rentbeamter zu Mitterfels
 Franz Ferdinand von Köppelle, (* 1776) Forst-Praktikant zu Mitterfels  
 Franz Gottlieb von Köppelle, (* 1781)  k. bayer. Mautner zu Grieskirchen
 Lorenz Xaver von Köppelle, 
 Franz Seraph von Köppelle, (* 1803) Propstei-Verwalter